Falken est le mot qui signifie faucon en allemand et en suédois.

 Falken, marque de pneu japonaise;
 Falken, voilier de la marine nationale suédoise;
 Falken, marque  de bière suisse.
Stephen Falken, personnage fictif du film WarGames (1983) novateur en intelligence artificielle.